Norrskäret kan syfta på följande platser:

Finland med Åland

 Norrskäret, Malax, Österbotten,  (35 ha)
 Norrskäret, Saltvik, Åland,  (21 ha)

Se även
Norrskär
Söderskäret